Das Mixed der French Open 2012 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger sind Casey Dellacqua und Scott Lipsky. Während Lipsky mit einer neuen Partnerin antrat, verzichtete Dellacqua auf die Titelverteidigung. Im Finale besiegten Sania Mirza und Mahesh Bhupathi ihre Gegner Klaudia Jans-Ignacik und Santiago González glatt in zwei Sätzen. Für Mirza war es nach den Australian Open 2009 der zweite Mixed-Titel, für Bhupathi bereits der achte. Die French Open gewann er zuletzt 1997.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Mixed
2012